Бригадный подряд (значения):

 Бригадный подряд — способ организации труда.
 «Бригадный подряд» — российская панк-группа.
 «Бригадный подряд» — её дебютный альбом.